Maszona – płaskowyż w Zimbabwe
 HMS "Mashona" – okręt Royal Navy
 (1467) Mashona – planetoida
 Szona – lud afrykański
 shona – język z rodziny bantu